Almajo de jaboneros puede referirse a:

 el nombre común de la planta Salsola kali; o
 el nombre común de la planta Salsola vermiculata.